Voici la liste des planètes mineures numérotées de 53001 à 54000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

53001-53100

53101-53200

53201-53300

53301-53400

53401-53500

53501-53600

53601-53700

53701-53800

53801-53900

53901-54000 

53001-54000